Уэллман (Wellman) — английская фамилия.
 Уэллман, Кейси (род. 1987) — американский хоккеист.
 Уэллман, Мэнли Уэйд (1903—1986) — американский писатель.
 Уэллман, Уильям (1896—1975) — американский кинорежиссёр.